Трум () — река в Шотландии на севере Великобритании, течёт по территории округа Хайленд. Правый приток верхнего течения реки Спей.

Начинается на перевале  в центральной части Грампианских гор; далее русло реки проходит по дну одноимённой долины. Сливается со Спей в 8 км юго-западнее . Основным направлением течения является север — северо-восток.

В нижнем течении около населённого пункта  река образует одноимённый водопад.

Вдоль реки проходит железнодорожная линия  и одна из основных автодорог Шотландии .

Примечания 

Бассейн залива Мори-Ферт
Водные объекты Хайленда
Реки Шотландии